La Coppa di Russia 2010-2011 () è la 10ª Coppa di Russia di pallacanestro maschile.

Squadre 
Partecipano 37 squadre iscritte alla Superliga 1, alla Superliga 2 e alla Professional'naya basketbol'naya liga 2010-2011. Tuttavia il Professional'nyj Basketbol'nyj klub CSKA, Basketbol'nyj klub Chimki, Basketbol'nyj klub UNICS e la MBK Dinamo Mosca non prendono parte al torneo.

Regolamento 
Sono previste tre fasi:
Fase I: 19 squadre vengono divise in quattro gruppi tramite il principio territoriale, le prime classificate avanzano al secondo turno.
Fase II: alle squadre del turno precedente si uniscono le 11 partecipanti alla Superliga 1 e le squadre partecipanti alla Professional'naya basketbol'naya liga 2010-2011; inizia la fase ad eliminazione con partite di andata e ritorno.
Fase III: la fase finale si disputa attraverso una Final Four.

Primo turno

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Secondo turno

Tabellone

Final Four

Finale

Note

Voci correlate 
Professional'naya basketbol'naya liga 2010-2011
VTB United League 2010-2011

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2010
Pallacanestro nel 2011
Coppa di Russia di pallacanestro maschile